TRA er en flertydig forkortelse.

 Lara Croft Tomb Raider: Anniversary – Et computerspil udviklet af Crystal Dynamics og udgivet af Eidos Interactive.
 Trafikselskabet Ringkjøbing Amt – Offentligt dansk trafikselskab, opløst 1993.